Die Bauliste der Jansen-Werft bildet eine Aufstellung über Schiffsneubauten der Jansen-Werft sowie deren Verbleib.

Bauliste

Literatur

Weblinks 
 Ems-Schiffe

Einzelnachweise 

JansenWerft
Bauliste der JansenWerft
!Bauliste
Schiffbau (Deutschland)